

Localidades

Fort Washington (Maryland)
Fort Washington (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos